

Pessoas
Lyndon B. Johnson Space Center
Lyndon Johnson
Lyndon LaRouche

Localidades
Lyndon (Illinois)
Lyndon (Kansas)
Lyndon (Kentucky)

Desambiguação